Bolletjeskool, een geslacht van planten in de kruisbloemenfamilie
 Crambe (spons), een geslacht van sponsdieren
 Crambe (North Yorkshire), een plaats en civil parish in Ryedale, North Yorkshire